Huélago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huélago (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Huélago (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar